

Geografia 
 Antartide
 Orwell – baia a sud dell'isola Coronation; delimitata a ovest dall'isola di Signy e ad est dalle isole Robertson
 Orwell – ghiacciaio nella parte orientale dell'isola di Signy, nelle isole Orcadi Meridionali
 Orwell – lago della valle della Moraine nella parte orientale dell'isola di Signy, nelle isole Orcadi Meridionali

 Canada
 Orwell – comunità della contea di Queens, Isola del Principe Edoardo
 Orwell – comunità di Malahide nella contea di Elgin, Ontario

 Regno Unito
 Orwell – fiume del Suffolk
 Orwell – parrocchia civile del Cambridgeshire

 Stati Uniti d'America
 Orwell – township della contea di Otter Tail, Minnesota
 Orwell – città della contea di Oswego, New York
 Orwell – villaggio della contea di Ashtabula, Ohio
 Orwell – township della contea di Bradford, Pennsylvania
 Orwell – città della contea di Addison, Vermont

Informatica 
 Orwell – linguaggio di programmazione
 Orwell – serie di videogiochi di simulazione del 2016 dello sviluppatore tedesco Osmotic Studios

Personaggi immaginari 
 Orwell – personaggio della Confraternita dei mutanti malvagi nell'universo della Marvel Comics
 Georgina Orwell – personaggio del ciclo letterario Una serie di sfortunati eventi

Premi 
 Premio Orwell (Orwell Award) – premio per il distinto contributo all'onestà e alla chiarezza nel linguaggio pubblico, nell'analisi critica della sfera e opinione pubblica
 Premio Orwell (Orwell Prize) – premio letterario di lingua inglese per la scrittura politica

Altro 
 11020 Orwell – asteroide della fascia principale
 Orwell 1984 – film del 1984 diretto da Michael Radford
 George Orwell – scrittore britannico